Cantonul Arnay-le-Duc este un canton din arondismentul Beaune, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Allerey || align="right" | 170 || align="right" | 21230 || align="right" | 21009
|-
| Antigny-la-Ville || align="right" | 114 || align="right" | 21230 || align="right" | 21015
|-
| Arnay-le-Duc || align="right" | 1 673 || align="right" | 21230 || align="right" | 21023
|-
| Champignolles || align="right" | 75 || align="right" | 21230 || align="right" | 21140
|-
| Clomot || align="right" | 98 || align="right" | 21230 || align="right" | 21181
|-
| Culètre || align="right" | 73 || align="right" | 21230 || align="right" | 21216
|-
| Cussy-le-Châtel || align="right" | 114 || align="right" | 21230 || align="right" | 21222
|-
| Le Fête || align="right" | 48 || align="right" | 21230 || align="right" | 21264
|-
| Foissy || align="right" | 152 || align="right" | 21230 || align="right" | 21274
|-
| Jouey || align="right" | 201 || align="right" | 21230 || align="right" | 21325
|-
| Lacanche || align="right" | 607 || align="right" | 21230 || align="right" | 21334
|-
| Longecourt-lès-Culêtre || align="right" | 49 || align="right" | 21230 || align="right" | 21354
|-
| Magnien || align="right" | 311 || align="right" | 21230 || align="right" | 21363
|-
| Maligny || align="right" | 205 || align="right" | 21230 || align="right" | 21374
|-
| Mimeure || align="right" | 275 || align="right" | 21230 || align="right" | 21414
|-
| Musigny || align="right" | 90 || align="right" | 21230 || align="right" | 21447
|-
| Saint-Pierre-en-Vaux || align="right" | 132 || align="right" | 21230 || align="right" | 21566
|-
| Saint-Prix-lès-Arnay || align="right" | 246 || align="right" | 21230 || align="right" | 21567
|-
| Viévy || align="right" | 355 || align="right" | 21230 || align="right" | 21683
|-
| Voudenay || align="right" | 194 || align="right" | 21230 || align="right" | 21715
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or